ASIC steht als Abkürzung für:

 Allianz Shared Infrastructure Services, ehemaliger IT-Dienstleister und Tochtergesellschaft der Allianz Versicherungs AG, heute Allianz Technology
 application-specific integrated circuit, siehe Anwendungsspezifische integrierte Schaltung
 ASIC (Programmiersprache), eine BASIC-ähnliche Programmiersprache
 Australian Securities and Investments Commission, die australische Finanz-Aufsichtsbehörde

Siehe auch:
 Asics, japanische Sportbekleidungsmarke
 Asic

Abkürzung